Open House steht für:

 Open House Verlag, deutscher Verlag

Filme:
 Open House, Originaltitel von Open House – Trautes Heim kann tödlich sein, US-amerikanischer Film von Jag Mundhra (1987)
 Open House (1998), japanischer Film von Isao Yukisada 
 Open House (2004), US-amerikanisches Filmmusical von Dan Mirvish 
 Open House (2010), US-amerikanischer Film von Andrew Paquin 
 Open House (2018), US-amerikanischer Film von Matt Angel und Suzanne Coote

Sendungen:
 Open House (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1989–1990) 
 Open House (Fernsehsendung), österreichische Fernsehsendung (2008–2009)

Sonstiges:
 Open House (Aktion), österreichische Architekturaktion